Linie 12 steht für:

 Linie 12 (Metro Madrid)
 Metrolinie 12 (Barcelona)
 Métrolinie 12 (Paris)
 U-Bahn-Linie U12 (Berlin)
 Linie 12E der Straßenbahn Lissabon, siehe Linie 28E der Straßenbahn Lissabon#Linie 12E